Шерансе може да се односи на:

 Шерансе (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен
 Шерансе (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт